Comte de Saint-Foix (consul) diplomate français mort en 1858 ou peu après.

 Georges de Saint-Foix (1874 - 1954), fils du précédent, musicologue français